Arco normanno (Mazara del Vallo)
Arco normanno (San Giovanni in Fiore)